Dobrezow ist der Familienname folgender Personen:

 Leonti Nikolajewitsch Dobrezow (1904–1968), russischer Physiker und Hochschullehrer
 Nikolai Leontjewitsch Dobrezow (1936–2020), russischer Geologe und Hochschullehrer